Après nous le déluge peut faire référence à :

Expression 
 « Après nous le déluge »

Cinéma, musique, littérature 
 Après nous le déluge, film américain de Howard Hawks sorti en 1933
 Après nous le déluge (Nach uns die Sintflut), un documentaire télévisé allemand de 1996
 Après nous le déluge ?, ouvrage de Jean-Marie Pelt et Gilles-Éric Séralini
 Après nous le déluge , livre de Peter Sloterdijk (Die schrecklichen Kinder der Neuzeit''), sorti en 2016 chez Payot & Rivages et sorti en 2014 chez Suhrkamp Verlag

Divers 
 Inscription sur le badge de l'escadron n°116 de la Royal Air Force : "Après moi le déluge."

Homonymie de titre